Regno Unito
Islip – parrocchia civile del Northamptonshire
Islip – parrocchia civile del Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
Islip – città della Contea di Suffolk, New York